Cho Kwi-Jea (Kyoto, 16 januari 1969) is een voormalig Zuid-Koreaans voetballer.

Carrière
Cho Kwi-Jea speelde tussen 1991 en 1997 voor Kashiwa Reysol, Urawa Red Diamonds en Vissel Kobe.

Zuid-Koreaans voetballer